ARY peut faire référence à :
  ;
 ARY Digital, une chaîne de télévision populaire au Pakistan.
 
Ary peut faire référence à :
 Ary (nom de famille)
 Ary, l'autre appellation du Lary, une rivière française, affluent de l'Isle ;
 Ary, une ancienne désignation de la commune d’Arry en Moselle.

ary est le code ISO 639-3 et aussi le code IETF de langue de l'arabe marocain.

Voir aussi